Gieddesuolu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gieddesuolu (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Gieddesuolu (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 69,28, long 27,23), 
 Gieddesuolu (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 69,37, long 27,27), 

Robotskapade Finlandförgreningar